Служба мультимедийных сообщений (от , МФА: ) — система передачи мультимедийных сообщений (изображений, мелодий, видео) в сетях сотовой связи. Является развитием службы EMS. Позволяет отправлять сообщения не только на сотовый телефон, но и на электронную почту. Согласно стандарту MMS 1.0 максимальный размер MMS составляет 50 Кб. Для MMS 2.0 размер всего сообщения не ограничен, но размер каждого мультимедийного файла не должен превышать 999 Кб. Оператор может налагать собственные ограничения на размер передаваемого сообщения.

В некоторых сотовых телефонах существует ограничение на размер MMS до 100 килобайт. В это сообщение можно вставить фотографию или видеоролик в формате 3GP длительностью около 10 секунд (всё зависит от используемого кодека, разрешения и качества видеозаписи), или послать небольшую мелодию различных форматов (MIDI, MP3, MMF — Synthetic Music Mobile Application Format), или небольшую диктофонную запись.

Большинство операторов СНГ в настоящее время поддерживают MMS размером до 300 кБ, что соответствует видеоролику длительностью 20-40 секунд, или нескольким фотографиям.

Настройки для пользования MMS обычно приходят автоматически. Если в телефоне более одной сим-карты, настройки проводятся для каждого номера.

При пересылке MMS на телефон, который не поддерживает MMS, получателю придёт текстовое SMS сообщение содержащее веб-ссылку, воспользовавшись которой он сможет просмотреть это сообщение.
Для приёма MMS обычно требуется предварительно настроить MMS. Многие операторы не поддерживают скачивание MMS через Wi-Fi.

Служба была разработана организацией Open Mobile Alliance (OMA), хотя в процессе разработки она была частью групп 3GPP и Wireless Application Protocol.

Принцип работы 

Сообщение MMS состоит из двух частей. Содержимое сообщения хранится на специальном WAP-сервере оператора. Вторая часть — это особое сообщение SMS, которое посылается получателю. Если телефон получателя поддерживает MMS, то на экране обычно появляется уведомление о пришедшем MMS-сообщении и предложение скачать основную часть. Если телефон не поддерживает MMS, то чаще всего приходит обычное сообщение SMS с WAP-ссылкой на основную часть.

Очень часто в телефоне предусмотрена возможность автоматической загрузки MMS-сообщений. Также имеется возможность отключать загрузку MMS в роуминге, где оплата обычно снимается за трафик, а не за одно сообщение.

Таким образом, MMS является надстройкой, объединяющей службы SMS и WAP. Различия заключаются лишь в позиционировании услуги и в отдельной тарификации. MMS чаще всего оплачиваются отправителем по фиксированной цене, без учёта трафика, а для получателя они бесплатны. Однако при нахождении в роуминге трафик может быть платным.

Применение в прошлом и в настоящее время 

Ранее MMS были основным и чуть ли не единственным способом передать фотографию или иной медиаконтент оперативно на мобильный телефон другого пользователя. С появлением современных смартфонов, поддерживающих возможность установки приложений и полноценное высокоскоростное подключение к глобальной сети Интернет, появились альтернативные, более удобные средства решения данной задачи (приложения-мессенджеры, такие, как Telegram и Viber). В отличие от SMS/MMS, сообщения в мессенджерах тарифицируются как обычный Интернет-трафик, что для пользователей с безлимитным доступом в Интернет обходится гораздо выгоднее (фактически бесплатно), чем оплата за каждое MMS-сообщение. По данным Deloitte, приложение WhatsApp используют 69 % пользователей смартфонов. Тем не менее большинство мобильных телефонов и смартфонов и сейчас поддерживают функцию MMS. В смартфонах Apple iPhone SMS/MMS и iMessage интегрированы в единое приложение «Сообщения».

См. также 
 MMS-камера
 Value-added service
 SMS

Примечания

Ссылки

Литература 
 Ле-Бодик Г. Мобильные сообщения: службы и технологии SMS, EMS и MMS. Пер. с англ. — М. КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. — 448 с ISBN 5-9579-0057-5
 Спецификация 3GPP TS 22.140 MMS. Stage 1.
 Спецификация 3GPP TS 23.140 MMS. Functional description. Stage 2.

Сотовая связь